Pierre Gasly (* 7. Februar 1996 in Rouen) ist ein französischer Automobilrennfahrer. Er gewann 2013 den Formel Renault 2.0 Eurocup. Er startete von 2014 bis 2016 in der GP2-Serie und gewann dort 2016 die Gesamtwertung. 2017 debütierte er in der Formel 1.

Karriere 
Gasly begann seine Motorsportkarriere 2006 im Kartsport, in dem er bis 2010 aktiv blieb. Unter anderem wurde er 2010 Zweiter in der CIK-FIA-KF3-Europameisterschaft und Vierter im Weltcup. 2011 erfolgte Gaslys Einstieg in den Formelsport. Mit vier Siegen wurde er auf Anhieb Dritter der französischen F4-Meisterschaft.

2012 wechselte Gasly zu R-Ace GP in den Formel Renault 2.0 Eurocup. Mit zwei dritten Plätzen als beste Resultate beendete er die Saison auf dem zehnten Rang. Mit 49 zu 78 Punkten unterlag er teamintern Nyck de Vries. Darüber hinaus nahm er für R-Ace GP an einigen Rennen der nordeuropäischen Formel Renault teil. Dabei gelang ihm ein dritter Platz. 2013 blieb Gasly im Formel Renault 2.0 Eurocup und erhielt ein Cockpit bei Tech 1 Racing. Er gewann die Rennen in Wolokolamsk, Mogyoród und Le Castellet. Mit insgesamt acht Podest-Platzierungen aus 14 Rennen entschied Gasly die Meisterschaft für sich. Er setzte sich mit 195 zu 179 Punkten gegen Oliver Rowland durch. Darüber hinaus nahm er für Tech 1 Racing an sechs Rennen der alpinen Formel Renault teil. Dabei erreichte er nur einmal keine Top-4-Platzierung und lag am Saisonende auf dem sechsten Rang, obwohl er an der Mehrzahl der Rennen nicht teilgenommen hatte.

2014 wechselte Gasly zu Arden Motorsport in die Formel Renault 3.5. Er wurde zudem ins Förderprogramm von Red Bull aufgenommen. Gasly stand achtmal auf dem Podium, ein Sieg blieb ihm jedoch verwehrt. Mit 192 zu 229 Punkten unterlag er Carlos Sainz jr., der ebenfalls von Red Bull gefördert wurde, und erreichte den zweiten Gesamtrang. Intern setzte er sich gegen William Buller, der 30 Punkte erzielt hatte, deutlich durch. Darüber hinaus stieg Gasly zum neunten Rennwochenende in die Saison der GP2-Serie ein. Er trat für Caterham Racing an. Zwei elfte Plätze waren seine besten Ergebnisse und er wurde 29. in der Fahrerwertung. 2015 wechselte Gasly vollständig in die GP2-Serie und erhielt ein Cockpit beim Meisterteam DAMS. Zwei zweite Plätze waren die besten Ergebnisse von Gasly, der damit im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Alex Lynn sieglos blieb. Gasly beendete die Saison auf dem achten Platz in der Fahrerwertung. Er war punktgleich mit Lynn, der Gesamtsechster war. 2016 nahm Gasly für Prema Racing an der GP2-Serie teil. Beim Hauptrennen in Silverstone gewann er sein erstes GP2-Rennen. Der Erfolg stellte zugleich seinen ersten Sieg seit 2013 dar. Im weiteren Verlauf der Saison gewann Gasly in Mogyoród, Spa-Francorchamps und auf der Yas-Insel weitere Hauptrennen. Mit 219 zu 211 Punkten entschied er die Meisterschaft vor seinem Teamkollegen Antonio Giovinazzi für sich.

2017 wechselte Gasly nach Japan zum Team Mugen in die Super Formula. Er gewann zwei Rennen und belegte den zweiten Platz in der Fahrerwertung. Zudem nahm Gasly 2017 an einem Rennwochenende der FIA-Formel-E-Meisterschaft für e.dams teil. Ferner blieb er mit den Red-Bull-Formel-1-Teams verbunden und fungierte als Ersatzfahrer.

Formel 1 (seit 2017)

Scuderia Toro Rosso (2017–2018) 

Beim Großen Preis von Malaysia 2017 gab er im Toro Rosso sein Debüt in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Er vertrat zunächst Daniil Kwjat bei zwei Rennen und wurde anschließend für die letzten drei Rennen Nachfolger von Carlos Sainz jr., der das Team während der Saison verlassen hatte. Beim Großen Preis von Malaysia qualifizierte er auf dem 15. Platz und kam überrundet als 14. ins Ziel.

In der Formel-1-Weltmeisterschaft 2018 blieb Gasly bei Toro Rosso. Sein Teamkollege war Brendon Hartley. Beim zweiten Rennen in Bahrain erzielte er als Vierter seine ersten Punkte in der Formel 1. Am Saisonende belegte er den 15. Gesamtrang mit 29 Punkten.

Zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2019 wechselte Gasly zu Red Bull Racing.

Rückkehr zu Scuderia Toro Rosso/AlphaTauri (2019–2022) 
In der Sommerpause nach dem Großen Preis von Ungarn wurde bekannt gegeben, dass Gasly ab dem Großen Preis von Belgien zur Scuderia Toro Rosso zurückkehrt. Dort ersetzte er Alexander Albon, der wiederum Gaslys Cockpit bei Red Bull Racing übernahm. Beim Großen Preis von Brasilien erreichte er als Zweiter die erste Podiumsplatzierung seiner Karriere. Am Saisonende belegte den siebten Gesamtrang mit 95 Punkten, was sein bestes Ergebnis in der Formel 1 ist.

Auch 2020 startete er wieder für den Rennstall aus Faenza, der allerdings unter dem Namen Scuderia AlphaTauri antrat und nicht mehr als Scuderia Toro Rosso. Beim Großen Preis von Italien in Monza fuhr er nach einem turbulenten Rennen seinen ersten Grand-Prix-Sieg ein. Es war zugleich der zweite Sieg der Teamgeschichte (den ersten erzielte Sebastian Vettel zwölf Jahre zuvor an gleicher Stelle für Toro Rosso) und der erste Erfolg eines französischen Fahrers seit Olivier Panis in Monaco 1996. Er beendete die Saison auf dem zehnten Platz der Fahrerwertung mit 75 Punkten.

Alpine (ab 2023) 
Am 8. Oktober wurde bekannt gegeben, dass Gasly in der Saison 2023 für das Alpine F1 Team fahren wird. Dort ersetzt er Fernando Alonso, welcher den Rennstall Richtung Aston Martin verlassen hat. Wenige Stunden nach der Meldung wurde Nyck de Vries als Gaslys Nachfolger bei AlphaTauri bekannt gegeben.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Formel Renault 3.5

Einzelergebnisse in der GP2-Serie

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Meisterschaft 

(Legende)

Statistik in der Formel-1-Weltmeisterschaft 
Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Formel-1-Weltmeisterschaft.

Grand-Prix-Siege

Gesamtübersicht 
(Stand: Großer Preis von Bahrain, 5. März 2023)

Einzelergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website von Pierre Gasly

Einzelnachweise 

GP2-Rennfahrer
Formel-1-Rennfahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1996
Mann